VSM ist die Abkürzung für:

 Value Stream Mapping, engl. für Wertstromanalyse
 Vena saphena magna, eine Beinvene
 Vector Space Model, ein Information-Retrieval-Modell, welches häufig in der Computerlinguistik eingesetzt wird; siehe Vektorraum-Retrieval
 Verband für Schiffbau und Meerestechnik
 Verband Schweizer Medien
 Verband Schweizerischer Maschinen-Industrieller, siehe Swissmem
 Verband Sozialistischer Mittelschüler, ehemalige Schülerorganisation der SPÖ
 Verband Südtiroler Musikkapellen
 Verwaltungssuchmaschine NRW, eine Online-Plattform des Landes Nordrhein-Westfalen zur Bereitstellung von Verwaltungsdienstleistungen
 VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken aus Hannover, Hersteller von industriellen Schleifmitteln
 Veluwsche Stoomtrein Maatschappij, eine Museumseisenbahn in Beekbergen, Provinz Gelderland, in den Niederlanden
 Viable System Model, engl. für lebensfähiges System, ein Managementmodell aus der Kybernetik
 einen belgischen Rennwagen der 1950er Jahre, siehe  VSM (Rennwagen)
 Vibrating Sample Magnetometer, ein wissenschaftliches Gerät zur Untersuchung magnetischer Materialeigenschaften.

VSM